Цитрусовый красный 2 (), также известен как Citrus Red No. 2, C.I. Solvent Red 80, C.I. 12156 — искусственный пищевой краситель, зарегистрированный как пищевая добавка E121. Порошок может иметь цвет от жёлтого до оранжевого (иногда — тёмно-красный), с температурой плавления 156 °C. Нерастворим в воде, но легко растворим во многих органических растворителях.

Применение 

Как пищевая добавка Цитрусовый красный 2 используется с разрешения FDA в США с 1956 года для окрашивания кожуры некоторых флоридских апельсинов. Запрещён к применению в Российской Федерации.

Ссылки 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок»

Пищевые красители
Азокрасители
Канцерогены группы IARC 2B
Цитрусовые